Antoni Aguilella (1957 -  ) é um botânico  espanhol .

Ligações externas
  

Botânicos da Espanha